Le avventure di Huck Finn (The Adventures of Huckleberry Finn), film diretto da Michael Curtiz (1960)
Le avventure di Huck Finn (The Adventures of Huck Finn), film diretto da Stephen Sommers (1993)